Сарабуха — деревня на территории Прозоровского сельского поселения Брейтовского района Ярославской области.

Население — в основном, только «дачники», постоянно живут только 3-4 семьи. Население на 1 января 2007 — 11 человек.

С 2007 года на территории полей Сарабухи развернулось строительство заповедника. В 2008 году туда завезли животных: зайцев, кабанов, ланей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Брейтовского района